La temporada de huracanes en el Atlántico de 1993 fue el período anual de la formación de los ciclones tropicales. Se inició oficialmente el 1 de junio de 1993, y duró hasta el 30 de noviembre de 1993. Estas fechas convencionalmente delimitan el período de cada año cuando la mayoría de ciclones tropicales se forman en la cuenca atlántica. La temporada experimentó una actividad relativamente baja, con ocho tormentas nombradas, cuatro huracanes; la baja actividad fue el resultado de un fuerte El Niño, que duró de 1991 a 1994.
	
La tormenta tropical Bret causó 184 muertes, cuando atravesó el norte de Venezuela a principios de agosto. El huracán Gert causó un daño significativo a México después de atravesar América Central, matando a 76 personas. El huracán Emily, fue la tormenta más fuerte de la temporada, causó daños menores en la cosata de Carolina del Norte, pero nunca llegó a tocar tierra.


Tormentas

Depresión Tropical Uno 

Este sistema se formó justo al oeste de la isla de la juventud el 31 de mayo, luego viajó a través de Cuba y las Bahamas antes de convertirse en un ciclón extratropical al suroeste de las Bermudas el 2 de junio. Siete personas fueron reportadas muertas en Cuba a partir de las fuertes lluvias asociadas con la depresión tropical.

Tormenta Tropical Arlene 

Una onda tropical, fue detectada en el mar Caribe sobre América Central el 9 de junio. El sistema se trasladó hacia el oeste, provocando fuertes lluvias en El Salvador antes de moverse hacia el noroeste. Moderadas condiciones favorables permitieron a la onda organizarse en una depresión tropical en el este de bahía de Campeche el 18 de junio. El sistema se movió hacia el noroeste y alcanzó fuerza de tormenta tropical el 19. La entrada en tierra se produjo el 20 de junio en Isla Padre, y el sistema se disipó al día siguiente. Arlene causó 6 muertes y 55 millones de dólares (1993 USD) en daños por el gran volumen de las inundaciones y la erosión de las playas. Además, la onda tropical precursora mató a 20 personas en El Salvador.

Tormenta Tropical Bret 

Bret formado a 10° Norte aproximadamente 1851 km al oeste de Cabo Verde el 4 de agosto, una latitud en la que permaneció en la mayor parte de su vida. La tormenta viajó hacia el oeste sobre Trinidad, y una pequeña porción de la costa venezolana el día 7, para a continuación, volver sobre el mar Caribe. Al día siguiente, otra vez Bret cruzó Venezuela, y viajó sobre Colombia. Se debilitó sobre terreno montañoso, y se convirtió en una depresión tropical en el Caribe. Bret acabó golpeando el sur de Nicaragua el día 10 con vientos de 72 km/h. Y 184 personas murieron por culpa de la tormenta y causó fuertes daños.

Tormenta Tropical Cindy 

Cindy se convirtió en una tormenta nombrada cuando una depresión tropical cruzó Martinica el 14 de agosto. La tormenta se desplazó al oeste-noroeste hasta su segunda entrada en tierra cerca de Barahona en la República Dominicana el 16 de agosto. Se disipó al día siguiente. Las fuertes lluvias causaron dos muertos en Martinica y dos en la República Dominicana. Estimaciones de los daños específicos no están disponibles.

Tormenta tropical Dennis 

Dennis se formó en el Atlántico central el 24 de agosto, viajó al noroeste y, a continuación, se disipó el día 28. La tormenta tropical Dennis nunca afectó a tierra y no se informó de daños.

Huracán Emily 

Emily se formó el 22 de agosto como una depresión tropical y se trasladó al noroeste. La tormenta se trasladó inicialmente al suroeste, pero su pista curvada hacia el norte, moviéndose hacia Carolina del Norte. El huracán Emily se acercó a 40 km de la isla Hatteras el 31 de agosto como un huracán categoría 3. El huracán Emily pasó entonces de nuevo al mar, y el 6 de septiembre se convirtió en extratropical, y se disipó.

Tres muertes por ahogamiento se produjeron a lo largo de las costas de Carolina del Norte y Virginia. Daños a la propiedad se aisló a la barrera de islas, y se estima en 35 millones de dólares (1993 dólares).

Huracán Floyd 

Floyd se formó a mitad de camino entre las Bermudas y la Española el 7 de septiembre. Se dirigió hacia el norte manteniéndose así al oeste de las Bermudas y, a continuación, tomó un camino hacia el nordeste. Floyd fue una tormenta tropical mal organizada, y no llegó a categoría de huracán hasta finales del día 9 mientras se encontraba al sureste de Nueva Escocia. El huracán Floyd comenzó a moverse más hacia el este, y empezó a perder sus características tropicales. El 10 de septiembre, Floyd fue clasificado como una poderosa tormenta extratropical. El 12 de septiembre, la lectura barométrica de Floyd bajó hasta 966 milibares. La tormenta llegó a Bretaña el 13 como una tormenta extratropical con vientos de 129 km/h.

Ningún informe de daños fue recibido por el NOAA.

Huracán Gert 

Gert se formó como una depresión tropical en el extremo suroeste del mar Caribe el 14 de septiembre, alrededor de  al norte de Panamá. La depresión se desplazó al oeste-noroeste y pasó a ser una tormenta tropical el día 15, justo antes de tocar tierra en Nicaragua. Gert se debilitó a una depresión tropical, viajó a través de Nicaragua y Honduras, y surgió brevemente al mar donde recuperó la fuerza de tormenta tropical. Llegó a Belice el 18 de septiembre, y cruzó la península de Yucatán, surgió en la bahía de Campeche ese mismo día. Cruzó aguas abiertas por primera vez desde que se formó, Gert se fortaleció rápidamente, alcanzando categoría 2 justo antes de tocar tierra cerca de Tuxpan el 20 de septiembre. Gert se disipó el día 21, después de haber causado más de 166 millones de dólares en daños (1993 USD) y matando a 76 personas.

Huracán Harvey 

La depresión que se convertiría en Harvey se formó el 18 de septiembre a unos  al sur-sureste de Bermudas. Se movió al noreste, y en primer lugar se fortaleció en una tormenta tropical, y posteriormente en un huracán. Harvey rápidamente se debilitó, y poco después de haber sido declarado extratropical el 18 fue absorbido por un frente.

Depresión Tropical Diez 

La décima depresión tropical de la temporada se formó fuera de las Bermudas el 29 de septiembre. No se reforzó como lo previsto y concluyó fusionándose con un frente frío en la mañana del 1 de octubre.

Energía Ciclónica Acumulada (ECA) 

La tabla a la derecha muestra la Energía Ciclónica Acumulada (ECA) para cada ciclón tropical formado durante la temporada. El ECA es, a grandes rasgos, una medida de la energía del huracán multiplicado por la longitud del tiempo que existió, así como de huracanes particularmente intensos. Cuanto más tiempo dure y más intenso sea el huracán conllevará una ECA más alta. El valor de ECA sólo se calcula para sistemas tropicales de 34 nudos (39 mph, 63 km/h) o más y tormentas tropicales fuertes.

Nombres de las tormentas 
Los siguientes nombres fueron usados para nombrar las tormentas que se formaron en el Atlántico Norte en el 1993. Es la misma lista usada para la temporada de 1987. Ningún nombre fue retirado, por tanto será usada de nuevo en la temporada de 1999. Los nombres que no han sido usados en esta temporada están marcados con gris.

Nombres retirados 
La Organización Meteorológica Mundial no retiró ningún nombre en la temporada de 1993 por considerarse que ningún huracán provocó daños mayores y perdidas humanas considerables.

Véase también 
Temporada de huracanes en el Atlántico
 Temporada de huracanes en el Pacífico de 1993

Referencias

Enlaces externos 
 Monthly Weather Review
 
 U.S. Rainfall information for tropical cyclones from 1993